

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Merx“ beginnt.

Merx 



 Merx, Adalbert (1838–1909), deutscher Theologe und Orientalist
 Merx, Claudia (* 1957), deutsche Textildesignerin
 Merx, Eulalia (1811–1908), deutsche Schriftstellerin

Merxh 
 Merxhani, Branko (1894–1981), albanischer Intellektueller, Schriftsteller und Übersetzer

Merxm 
 Merxmüller, Hermann (1920–1988), deutscher Botaniker